Абанку́р () — фамилия и топоним французского происхождения.

Коммуны во Франции 
 Абанкур (Нор) — в департаменте Нор.
 Абанкур (Уаза) — в департаменте Уаза.

Носители фамилии 
 Абанкур, Вильмен д' (1745—1803) — французский литератор.
 Абанкур де Ваданкур, Луи д' — полевой маршал при Людовике XIV.
 Абанкур, Шарль Франквилль — военный министр Франции в 1792 году.